Георгий Степанович Голубцов (19 января 1868 , с. Голубино, Серпуховской уезд, Московская губерния — 13 декабря 1947, София, Болгария) — протоиерей Русской православной церкви, настоятель кафедрального Александро-Невского собора в Сухуме (1905—1919), затем храмов в Болгарии.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил Синодальное хоровое училище (1882) и Московскую духовную семинарию (1888).

Преподаватель в начальном училище села Гуслицы Богородского уезда Московской губернии (1888).

Обвенчан с Лидией Михайловной, их дети: Борис, Мария, Лидия и Владимир.

Иерей в Михаило-Архангельском храме села Коробчеево Коломенского уезда Московской губернии, законоучитель в начальном училище (1893).

Священник (1895), ключарь (1898) и настоятель (1905) кафедрального Александро-Невского собора в Сухуме.

Делопроизводитель (с 1905 года председатель) совета Сухумского епархиального Александро-Невского церковного братства, член епархиальных училищного совета, попечительства о бедных духовного звания и ревизионного комитета (1895). Законоучитель в городских школе и училище (1899), член епархиального церковно-археологического комитета, гласный городской управы (1900).

Протоиерей, законоучитель в реальном училище, председатель епархиального училищного совета и комитетов: экзаменационного, ревизионного (1905), по разработке абхазской письменности и переводу богослужебных книг, съездов Абхазской переводческой комиссии (1906), депутат городской думы (1911), директор Сухумского отделения попечительного о тюрьмах комитета, член Сухумского общества сельского хозяйства (1913).

Награждён набедренником (1896), скуфьей (1899), камилавкой (1902), наперсным крестом (1905) и орденом святой Анны III степени.

В 1918 году член Поместного собора Православной российской церкви от Сухумской епархии как заместитель епископа Сергия (Петрова), участвовал во 2-й сессии.

С 1918 года член Сухумского епархиального совета. В 1919 году выслан из Сухума грузинскими властями.

Весной 1920 года эвакуировался с Добровольческой армией на остров Лемнос (Греция). Законоучитель в Крестовоздвиженской русской школе в Константинополе, затем русской гимназии в Варне, с декабря священник при митрополичьем кафедральном храме в Софии.

С 1922 года помощник настоятеля софийского Свято-Николаевского (бывшего посольского) храма, член правления Церковно-православного братства «Святой Николай», до конца 1940-х годов активно занимавшегося благотворительностью.

С 1923 года законоучитель в Николаевско-Алексеевском инженерном училище в селе Княжево.

В 1926—1946 годах законоучитель и настоятель домового храма в лицее В. П. Кузминой.

С 1928 года основатель и член правления Дружества «Почитатели памяти императора Николая II и его семьи».

С 1934 года ключарь храма святителя Николая Чудотворца на улице Царя Калояна в Софии.

Овдовел. В 1944 году чудом остался жив, когда храм сгорел от бомбардировки.

Настоятель храмов святой великомученицы Екатерины на кладбище в Княжево и преподобномученицы Параскевы Самарджийской на бульваре Марии-Луизы (юрисдикция Русской Православной Церкви Заграницей).

Похоронен на русском участке Центрального кладбища Софии.

Сочинения 
 Рапорт в Московское археологическое общество // ЦГА Абхазии. Ф. И-1. Оп. 1. Ч. I. Д. 2441. Л. 1-3.
 Приветствие // Юбилейный журнал заседания Сухумского общества сельского хозяйства. Сухум, 1913. С. 49.
 Поездка на Всероссийский Церковный Собор // Дело великого строительства церковного. Воспоминания членов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. М., 2009. С. 160—289.

Источники 
 Кавказский календарь на 1897 г. С. 361; 1899. С. 401—402; 1906. С. 169, 266, 284, 452—453; 1915. С. 210, 272, 526, 588.
 Церковная жизнь. 1943. № 12. С. 1; 1944. № 5/6. С. 53.
 Говорухин В. Русский Свято-Николаевский храм в Софии. София, 1995.
 Голубцов Сергий, прот. Московское духовенство в преддверии и начале гонений 1917—1922. М., 1999. С. 55-56.
 Ратиев Л. Участие элиты русской белой эмиграции в культурной жизни Болгарии // Дворянский вестник. 2000. № 1/2.
 Ростислав Колупаев, игум. Русские в Северной Африке. Обнинск, 2004. Гл. 1.8.2.
 Русские храмы и обители в Европе. СПб., 2005. С. 30-31.
 Пчелинцева Т., Бендерева К. Русский некрополь в Софии. М., 2011.

Протоиереи
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Московской духовной семинарии
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени